Мері Джо Фернандес виграла титул, у фіналі перемігши Аманду Кетцер з рахунком 3–6, 6–1, 7–6(8–6).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main Draw 

Matrix Essentials Evert Cup, одиночний розряд